Bürgi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Bürgi (* 1936), Schweizer Malerin
 Bernadette Bürgi (* 1974), Schweizer Filmproduzentin
 Conrad Bürgi (1874–1945), Schweizer Politiker (CVP)
 David Bürgi (1801–1874), Schweizer Politiker der Liberal-Radikalen Ausrichtung
 Emil Bürgi (1872–1947), Schweizer Pharmakologe und Dichter
 Erwin Bürgi (1914–1977), Schweizer Architekt
 Hans Beat Bürgi (* 1942), Schweizer Chemiker
 Hermann Bürgi (* 1946), Schweizer Politiker (SVP)

 Josef Bürgi (1864–1932), Schweizer Politiker (LVP)
 Josef Bürgi (1890) (1890–1948), Schweizer Politiker (LVP)
 Jost Bürgi (1552–1632), Uhrmacher, Instrumentenbauer und Mathematiker
 Laura Bürgi (* 1991), Schweizer Unihockeyspielerin
 Markus Bürgi (* 1961), Schweizer bildender Künstler und Kunstlehrer
 O’Neil Bürgi (* 1981), Schweizer Filmemacher und Filmeditor
 Oskar Bürgi (1873–1952), Schweizer Veterinärmediziner
 Raphaela Bürgi (1923–2021), Schweizer Ordensschwester und Künstlerin
 Stephan Bürgi (* 1966), Schweizer Schauspieler
 Ulrich Bürgi (1671–1739), Benediktiner-Abt
 Urs Bürgi (1909–1989), Schweizer Politiker (CVP)
 Verena Bürgi (1949–2013), Schweizer Politikerin (CVP)
 Walter Bürgi (1934–2019), Schweizer Politiker (FDP)
 Wolfhart Friedrich Bürgi (1901–1989), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschulrektor

Bürgi steht für:
 (2481) Bürgi, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bürgy
 Burgi
 Bürgin